Hauptstraße 18 steht für:

 Hauptstraße 18 (Frickenhausen am Main)
 Hauptstraße 18 (Mittelstetten)

Siehe auch:

 Hauptstrasse 18